Джованни Баттиста Фарина (, с 1961 года — Джованни Баттиста Пининфарина (); , Турин — ) — итальянский дизайнер автомобилей и инженер, основатель кузовостроительной и дизайнерской фирмы Pininfarina.

Биография 
В 1911 году он начал работать в мастерской своего брата Джованни «Stabilimenti Farina». Во время Первой мировой войны он лично контролировал строительство самолетов-тренажеров «Aviatic», за которые получил благодарность от Министерства военной авиации.

В 1920 году поехал в США для знакомства с этой страной. В Детройте встретился с Генри Фордом, который просил его остаться в Америке и работать в автомобильной компании Ford, но Фарина предпочел вернуться в Италию. В этом же году он женился на Розе Копассо; у них родилось два ребёнка — Джина в 1922 году и Серджо в 1926 году.

Фарина чувствовал себя связанным с автомобилями и был очарован авиацией. В 1921 году он управлял автомобилем, ставшим победителем в гонке «Aosta-Gran San Bernardo». Фарина установил рекорд времени для всех категорий автомобилей на соревновании, управляя при этом личным автомобилем, а не гоночной спортивной моделью. Рекорд держался в течение 11 лет.

В 1930 году он оставил Stabilimenti Farina и основал Carrozzeria Pinin Farina.
Основной целью было серийное строительство кузовов для легковых авто, обеспечивая работой большое количество людей, при этом пользуясь последними технологиями и инструментами. В краткие сроки он собрал линию для выпуска 7—8 автомобилей в день. Перед Второй мировой войной Фарина установил контакты с иностранными автомобильными компаниями: сотрудничества с ним искали General Motors и Renault. Война прервала это сотрудничество.

В 1946 году Фарина спроектировал и построил «Cisitalia» — эталон для автомобилей послевоенной эры, представленный в Музее современного искусства в Нью-Йорке как «один из восьми выдающихся автомобилей нашего времени». Через 20 лет там оказался другой автомобиль Фарины, «Sigma» — прототип безопасного автомобиля, получившего признание во всем мире и особенно в США.

В конце 1940-х несколько производителей автомобилей начали переговоры с Фариной. Сотрудничество началось с американской компании Nash Motor of Detroit (ныне American Motors Co.). В 1952 году, Фарина вернулся в США для представления «Ambassador», который он спроектировал, и «Nash Healey», спроектированный и созданный ограниченной серией на его заводе в Турине.

Впервые в истории американских автомобильных компаний, имя проектировщика стало известным. Неоднократно многие производители автомобилей обращались к нему для проектирования новых моделей для производства.

В 1958 году Фарина закончил строительство нового завода, построенного согласно самым современным стандартам, общей площадью 75 000 м². Площадь крытых помещений составляла 40 000 м². Серия последующих расширений производства довела занимаемую заводом площадь до 102 500 м², 50 000 из которых крытые. Это привело к увеличению производства и численности персонала. В 1961 году Пининфарина передал руководство фирмой своему сыну Серджо и зятю Ренцо Карли.

Пининфарина путешествовал по всему миру, снимал фильмы, но прежде всего, он посвящал своё время культурным и благотворительным делам. Во время празднования столетия объединения Италии он председательствовал на показе «Fashion-Style Costume Show», выдвинувшего на первый план переход человека и его окружения от «эпохи красоты» к «эре ракет».

В 1964 году в Грульяско был открыт Профессиональный и развлекательный комплекс. Пининфарина задумал этот комплекс как демонстрацию его интереса ко всему, что могло поспособствовать культурному и профессиональному образованию молодых рабочих. В 1966 году Пининфарина появился на публике с президентом республики во время инаугурации в научно-исследовательском центре Пининфарина.

Интересные факты 

 Прозвище «Пинин» («Pinin») в переводе с итальянского означает «младший братик».
 В 1961 году президент Италии по представлению министра юстиции с учетом его достижений в социальной и промышленной сферах разрешил изменить фамилию на Пининфарина.
 Мэром Детройта Пининфарине был вручен золотой ключ от города с почётным гражданством.
 Пининфарина получил Большую национальную премию «Золотой циркуль». Получил признание от Парижского общества поддержки исследований и изобретений, Большой железный крест мальтийского ордена, степень «honoris causa» факультета архитектуры в Туринском политехническом институте. Президент итальянской республики наградил его золотой медалью образования, культуры и искусства.
 Также ему принадлежит звание «Уважаемый член палаты» Инженерного и архитектурного общества Турина, которое позже вручило ему «Премию Турина».
 Пининфарина получил орден «Почетного легиона» из рук генерала де Голля. За шестьдесят лет профессиональной деятельности Пининфарина получил звание кавалера Ордена труда Итальянской республики и звание Почетного члена Лондонского королевского общества искусств как «Почетный Королевский промышленный дизайнер промышленности», позже он стал полноправным членом указанного общества. Бельгийский король Бодуэн удостоил его предложением стать членом Совета профессионалов при Министерстве внешней экономики.

Внешние ссылки 
 Biography at Company’s Official Website 
 European Automotive Hall of Fame Inductee

См. также 
 Pininfarina

Ссылки 
 История брендов

Дизайнеры Италии
Машиностроители
Похороненные на Туринском монументальном кладбище